Спире́я иволи́стная () — Типовой вид рода растений Спирея семейства Розовые. Естественный ареал находится в умеренном поясе Евразии.

Ботаническое описание 
Морозоустойчивый пряморастущий кустарник высотой 1,5—2 м с плотной округлой кроной, образованной ребристыми побегами. Период цветения июнь-август.

Побеги голые, слегка граненые, красновато-буро-жёлтого цвета, растут прямо вверх.

Листья удлиненно-ланцетные, остроконечные, голые, на коротких черешках. Основание клиновидное. Остропильчатые края могут иметь реснички. Цвет верхней стороны листьев тёмно-зелёный, нижней — светло-зелёный. Длина обычно от 4,5 см до 7 см, реже достигает 11 см. Их ширина 1,5—2,5 см.

Цветок розового цвета. Соцветия — метёлки, растущие на концах ветвей, до 12 см в длину. Имеют узкопирамидальную, приближающуюся к цилиндрической, форму.

На юге Дальнего востока цветёт с июня по сентябрь.

Распространение и экология 
Распространена в Китае, Монголии, Японии, Кореи, Средней Европе, Забайкалье, Якутии, в Западной и Восточной Сибирь. На Дальнем Востоке России ареал охватывает Анадырь, Камчатку, Охотское побережье, Сахалин, Курильские острова, Хабаровский край, Амурскую область. В горы не поднимается.

Растёт по берегам рек, по сырым лугам, на кочках лесных болот, по окраинам некоторых моховых болот. В зависимости от условий местообитаний сильно варьируется как по размерам, так и по форме и окраской листьев.

Химический состав 
В листьях спиреи иволистной обнаружены гидроксициннаматы (кофеилхинные кислоты), флавоноиды (гликозиды кверцетина, кемпферола, изорамнетина), 6-тюлипозид A, тюлипалин A, катехины, процианидины, неолигнановые гликозиды. Содержание основных групп фенольных соединений в цветках и листьях спиреи иволистной составляет 8,6-12,0% для флавоноидов, 7,4-14,2% для катехинов, 5,9-14,1% для процианидинов.

Лекарственное значение 
Отвар листьев спиреи иволистной обладает антиоксидантным и адаптогенным действием, а экстракт листьев и некоторые соединения ингибируют активность альфа-глюкозидазы и снижают активность провоспалительного цитокина - интерлейкина-6, оказывая противовоспалительное действие.

Значение и применение 
Листья и кору используют в тибетской медицине при ревматизме, в качестве противоглистного и противопоносного средства.

Медоносное растение. Пчёлами посещается неохотно. Продуктивность нектара 100 цветками — 5,7—6,8 мг сахара.

Поедается крупным рогатым скотом и лошадьми. Устойчива к выпасу. На Камчатке поедается .

Выращивается как декоративное растение, преимущественно в живых изгородях.

Примечания

Литература 

 
 
 
 

Спирейные
Декоративные кустарники
Медоносы
Флора Евразии
Кормовые растения северного оленя